Das Santista Textile Open 1984 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Rio de Janeiro. Es war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 9. bis 15. Juli 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Rio de Janeiro